Cornățel se poate referi la:

Localități din România:
Cornățel, Argeș
Cornățel, Bacău
Cornățel, Sibiu
Cornățelu, Bacău
Cornățelu, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Cornățelu, Olt

Vezi și 
Cornu (dezambiguizare)
Corni (dezambiguizare)
Cornea (dezambiguizare)
Cornetu (dezambiguizare)
Cornești (dezambiguizare)
Corneanu (dezambiguizare)
Cornescu (nume de familie)